

Geografie
Danne (watergang), watergang in de Nederlandse provincie Utrecht

Personen
Wolfgang Danne, voormalig West-Duits kunstrijder